Santa Giustina bezeichnet:

 eine italienische Gemeinde in der Provinz Belluno, siehe Santa Giustina
 eine Gemeinde in der Provinz Padua, siehe Santa Giustina in Colle  
 eine Ortschaft in der italienischen Gemeinde Stella (Ligurien) 
 eine Abtei und Basilika in Padua, siehe Basilika Santa Giustina
 ein Frauenkloster in Lucca, siehe San Salvatore (Lucca)
 eine Talsperre im Trentino, siehe Santa-Giustina-Talsperre